

Informatica 
 IBM DB2 – database management system

Altro 
 Aston Martin DB2 – automobile della Aston Martin